Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1991 година e 42-ри пореден.

Започва на 10 март 1991 г. и завършва на 3 ноември.

Съдържа в календара 16 старта.

Стартове

Класиране

При Пилотите 

†: Пилотите не са финиширали състезанието, но са класирани като преодоляли 90% от състезателната дистанцията.

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони